Perceval et le dragon d’airain est le quatrième tome de la série de bande dessinée Kaamelott, inspirée de la série télévisée éponyme. Il est sorti le .

Synopsis 
Le royaume de Logres doit faire face au réveil du terrible dragon d’airain. N'écoutant que son courage, le chevalier Lancelot décide de terrasser le monstre. Mais le seigneur Perceval, qui veut montrer qu'il peut accomplir de grandes choses, décide lui aussi de partir à la chasse au dragon en compagnie de son furet de guerre.

Voir aussi

Lien externe 

Album de la série Kaamelott
Album de bande dessinée sorti en 2009